Reston - cidade nos Estados Unidos
Thelma Reston - atriz brasileira
Clive Reston - personagem da Marvel Comics

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de quadrinhos